Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2014 прошла в Рио-де-Жанейро 30 июля 2011 года. В группу C зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Германия, Швеция, Ирландия, Австрия, Фарерские острова и Казахстан. Матчи в группе C прошли с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013 года.

Победитель группы, Германия, попала напрямую в финальную стадию чемпионата мира 2014 года. Швеция попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Португалия. Шведы оба матча проиграли и не квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты 
Расписание матчей было определено 17 — 18 ноября 2011 года на встрече в Франкфурте. Даты не были ратифицированы FIFA, и 5 декабря 2011 года было объявлено новое расписание с новыми датами для двух матчей между Австрией и Фарерскими островами.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

Бомбардиры 
Забит 101 гол за 30 матчей (3,37 гола за матч).

8 голов

  Месут Озиль

6 голов

  Давид Алаба

  Робби Кин

  Златан Ибрагимович

5 голов

  Марко Ройс

4 гола

  Марио Гетце
  Мирослав Клозе

  Томас Мюллер

  Андре Шюррле

3 гола

  Мартин Харник
  Марк Янко

  Тони Кроос
  Джонатан Уолтерс

  Юхан Эльмандер

2 гола

  Андреас Иваншиц
  Филипп Хозинер
  Златко Юнузович

  Пер Мертезакер
  Кайрат Нурдаулетов
  Андрей Финонченко

  Александр Качаниклич
  Тобиас Хюсен
  Расмус Эльм

1 гол

  Дьёрдь Гарич
  Себастиан Прёдль
  Илкай Гюндоган
  Сами Хедира
  Кевин Дойл
  Энди Кио
  Даррен О’Ди

  Джон О’Ши
  Марк Уилсон
  Генрих Шмидтгаль
  Дмитрий Шомко
  Рогви Балдвинссон
  Фроди Беньяминсен
  Арнбьёрн Хансен

  Халлур Ханссон
  Маркус Берг
  Михаэль Лустиг
  Мартин Ольссон
  Андерс Свенссон

1 автогол

  Пол Йоханнус Джустинуссен (в матче против Ирландии)

  Дмитрий Шомко (в матче против Ирландии)

Посещаемость

Примечания

Ссылки 
 World Cup 2014 Qualifying
 Allworldcup

2012 год в футболе
2013 год в футболе
Европейский футбол в сезоне 2012/2013
Европейский футбол в сезоне 2013/2014
Отборочный турнир